

Patronyme 
Caroli est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :

Angelo Caroli (1937-2020), joueur de football italien ;
Daniele Caroli (né en 1959), coureur cycliste italien ;
Guido Caroli (né en 1959), patineur de vitesse italien ;
Pierre Caroli (1480–après 1545), théologien protestant français ;
Sara Caroli (née en 1979), joueuse italienne de volley-ball.

Autres 
Cirque Caroli, compagnie de spectacle vivant fondée en 1916 ;
Maladie de Caroli, affection congénitale rare du foie.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme